Чемпионат мира по трековым велогонкам 1969 года прошёл раздельно: профессионалы соревновались с 5 по 9 августа в Антверпене (Бельгия), а любители — с 20 по 24 сентября в Брно (Чехословакия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1969
Август 1969 года
Сентябрь 1969 года
Спорт в Европе в 1969 году
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Международные спортивные соревнования в Брно
Спорт в Чехословакии в 1969 году
Чемпионаты мира в Бельгии